Die Little League World Series 1955 war die 9. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in Williamsport.

Teilnehmer

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1955
1955
Sportveranstaltung in Williamsport (Pennsylvania)